Vítonice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Vítonice, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Vítonice, Gemeinde im Okres Znojmo; siehe Vítonice u Znojma
 Vítonice, Ortsteil von Blažejovice, Okres Benešov
 Vítonice (Kralice na Hané), Grundsiedlungseinheit von Kralice na Hané, Okres Prostějov